Nebukadnessar kan syfta på:

Personer
 Nebukadnessar I (1125-1103 f.Kr.) – kung av Babylon under fjärde dynastin
 Nebukadnessar II (605-562 f.Kr.) – kung av Babylon under kaldeiska dynastin. Den kung som omnämns i Bibeln i samband med den babyloniska fångenskapen
 Nebukadnessar III (Nidintu-Bel) – som gjorde revolt mot Dareios I av Akemenider (Persien) år 522 f.Kr.
 Nebukadnessar IV (Arakha) – som gjorde revolt mot Dareios I år 521 f.Kr.

Musik
 Nebukadnessar (opera) – en opera av Giuseppe Verdi om Babyloniska fångenskapen

Övrigt
 Nebukadnessar – en 15-liters vinflaska